Il toponimo Lazuri può riferirsi a diverse località della Romania:
Lazuri, comune del distretto di Satu Mare
Lazuri de Beiuș, comune del distretto di Bihor